Иван Тонев може да се отнася за:

 Иван Тонев (актьор), (1926-1994)
 Иван Тонев (оператор), р.1961